Да́ктиль ( — «палец»):
 Дактиль в стихосложении — трёхдольный размер античной метрики
 Дактиль в метрике — античная единица измерения длины, равная 18,5 мм
 Дактиль (дактилология) — жестовый алфавит глухих
 Дактиль — спутник астероида (243) Ида
 Дактиль (греч. Δάκτυλοι, от греческого «пальцы») — в греческой мифологии демонические существа, служители фригийской Матери, жилищем которых считались вершина горы Ида во Фригии или гора Ида на Крите
Фамилия
 Д’Актиль, Анатолий Адольфович (1890—1942) — русский и советский поэт-песенник.